Lucarelli ima više značenja:
 Lucarelli, Potenza
 Lucarelli, Siena